Ива́нэ (Вано́) Янтбели́дзе (; род. 14 января 1954, Самтредиа, Грузинская ССР) — советский и грузинский актёр, артист, художественный руководитель и директор Телавского государственного драматического театра, Заслуженный артист Грузинской ССР (1986).

Биография 
В 1971 году окончил среднюю школу.

Учась на первом курсе театрального института, дебютировал в фильме Леонида Быкова «В бой идут одни «старики»». В дальнейшем Быков позвал Янтбелидзе в свой следующий фильм «Аты-баты, шли солдаты…». Как отмечал сам актёр: «Время, проведённое мною на съемках у Леонида Быкова, — самое счастливое и яркое воспоминание. Атмосфера всеобщей любви — главное, что отличало эту съемочную группу! И я буду любить Быкова, пока буду жив! И в моем доме, в моей семье, среди всех моих друзей всегда будут помнить и чтить этого человека!»

В 1975 году окончил актёрский факультет Тбилисского театрального института им. Шоты Руставели и в том же году становится актёром Телавского государственного драматического театра, на сцене которого сыграл более 150 ролей. Ездил со своим театром в Европу на гастроли. Снимался в Германии, в Лондоне. Из-за высокой занятости на театральной сцене в дальнейшем актёр редко появлялся в кино: «В советское время существовал план для театра: примерно 400 спектаклей в год. А я играл почти все главные роли: Лени в спектакле по Стейнбеку „Про людей и мышей“, Генриха IV, Ричарда III, Ираклия II в спектакле по одноименной пьесе нашего классика Гутуа (за этот спектакль мне патриарх Грузии подарил вот этот браслет с крестом, что я сейчас ношу на руке как талисман) и т. д. Поэтому не мог себе позволить уехать на длительное время на съемки. Да и, по правде говоря, в кино ничего значимого и интересного в сравнении с моим репертуаром в театре мне не предлагали».

В 1986 году удостоен почётного звания «Заслуженный артист Грузинской ССР».

В 2001 году стал художественным руководителем и директором театра.

В 2004 года ему присудили театральную премию «За большой вклад в развитие культуры Грузии».

В 2014—2015 годах участвовал в съемках украинского сериала «Гвардия», посвященного событиям войны на востоке Украины, где сыграл роль владельца ресторана, который закрыл свое заведение и начал кормить активистов сначала на евромайдан, а впоследствии и в Нацгвардии: «Я с первых дней наблюдал за событиями, которые происходили на Майдане. По-другому в Грузии никто себя и не вел — мы считаем украинцев своими братьями. И как никто другой знаем, что украинцы сейчас чувствуют». В конце своей кинокарьеры принял участие в съемках украинского сериала "Гвардия", где сыграл того самого Вано из фильма "В бой идут одни старики".

Фильмография 

  — В бой идут одни «старики» — Вано Кобахидзе, лётчик
  — Одиннадцать надежд — Брегвадзе
  — Аты-баты, шли солдаты… — Вано Кодеридзе, рядовой «витязь без тигровой шкуры»
  — Печальный горн — эпизод
  —  — эпизод
  — Шамиль — Хасайхан Уцмиев, офицер русской армии
  — Переселенцы / ხიზნები
  — Два хевсура / ორი ხევსური (короткометражный) — старый хевсур
  — Гвардия (сериал) — Гурам Левидзе, владелец ресторана
  — Крёстная — Зураб

Примечания

Ссылки 
 ივანე იანტბელიძე
 «Так ты и есть тот самый Вано?» Летчик-грузин из легендарных быковских «Стариков…» спустя тридцать лет приехал в Украину // ZN,UA

Актёры Грузии
Актёры СССР
Заслуженные артисты Грузинской ССР